Chapeaurouge steht für:
 Chapeaurouge (Familie), ursprünglich französisches, später Schweizer und deutsches Patriziergeschlecht

Chapeaurouge ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred de Chapeaurouge (1907–1993), deutscher Politiker der CDU
 Axel de Chapeaurouge (1861–1941), deutscher Arzt, Tierzuchtgelehrter und Hippologe
 Charles Ami de Chapeaurouge (1830–1897), deutscher Kaufmann und Hamburger Senator
 Donat de Chapeaurouge (1925–2019), deutscher Kunsthistoriker, Kurator, Hochschullehrer
 Edmund de Chapeaurouge (1817–1893), deutscher Jurist und Politiker, MdHB
 Frédéric de Chapeaurouge (1813–1867), deutscher Kaufmann und Hamburger Senator
 Jaques de Chapeaurouge (1744–1805), Schweizer Kaufmann in Genf und Hamburg
 Jean Dauphin de Chapeaurouge (1770–1827), deutscher Kaufmann und Bürgermeister
 Paul de Chapeaurouge (1876–1952), deutscher Jurist und Hamburger Senator